Сен-П'єрр-сюр-Ду () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 80 км на південний захід від Ліона, 45 км на північ від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-П'єрр-сюр-Ду на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-П'єрр-сюр-Ду на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-П'єрр-сюр-Ду на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-сюр-Ду на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-П'єрр-сюр-Ду на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш